Ribahauta (en francès Rivehaute) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 
 Club de futbol de Ribahauta 

Municipis del Cantó de Navarrencs